Esistono più comuni francesi con questo nome

Goussainville – Eure-et-Loir
Goussainville – Val-d'Oise